CD Nacional, mexikói labdarúgócsapat
CD Nacional, portugál labdarúgócsapat